Rubí (1968) — mexicana. produzida por Valentín Pimstein para a Televisa e exibida pelo Telesistema Mexicano
Rubí (2004) — mexicana, da Televisa
Rubi (telenovela filipina) — produzida pela ABS-CBN em 2010

Ver também 
Rubí (2020) — série de televisão norte-americana em língua espanhola  produzida pelo W Studios para a Televisa e Univision

Desambiguações de televisão